Adam Brzozowski – sędzia sochaczewski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Adam Brzozowski (ur. 1930) – polski kompozytor
 Adam Brzozowski – polski prawnik